Рио Мазорка има више значења:

 Рио Мазорка (Сантијаго Ханика), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Мазорка (Санто Доминго Нукса), насеље у савезној држави Оахака у Мексику